Belchamp kan syfta på:

 Belchamp Otten
 Belchamp St. Paul
 Belchamp Walter